Лоис — имя библейского происхождения (2-е послание к Тимофею, 1:5, в русском Синодальном переводе Лоида — бабка Тимофея Эфесского).

Имя популярно в англоязычных странах. Известные носители:
 Лоис Макмастер Буджолд — писательница
 Лоис Коллиер — актриса
 Лоис Максвелл — актриса
 Лоис Гриффин — выдуманный персонаж из мультсериала "Гриффины". 

Имена